Котов, Иван Иванович:
 Котов, Иван Иванович (1909—1976) — советский математик.
 Котов, Иван Иванович (1950—1985) — российский контрабасист.